Ceram of Seram kan verwijzen naar: 

Geografie
 Seram (eiland), een Indonesisch eiland in de provincie Molukken
 Straat Ceram, en zeestraat in Indonesië in de provincie Molukken
 Seramzee, een water ten noorden van het eiland Seram

Schepen
 Hr.Ms. Ceram (1940), een Nederlandse hulpmijnenveger.
 Hr. Ms. Ceram (1946) (ex HMAS Burnie), een Nederlandse mijnenveger en fregat van de Batjanklasse.

Persoon
 C.W. Ceram (1915-1972), pseudoniem van Kurt Wilhelm Marek, Duitse wetenschapsjournalist en schrijver.